Kiangsu bezeichnet:
 Jiangsu, eine chinesische Provinz
 (2077) Kiangsu, einen Hauptgürtelasteroiden